Bagnasco ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Bagnasco (* 1943), Kardinal-Erzbischof von Genua und Vorsitzender des Rates der europäischen Bischofskonferenzen
 Arnaldo Bagnasco (* 1939), italienischer Soziologe
 Girolamo Bagnasco (1759–1832), italienischer Baumeister

Bagnasco bezeichnet
 Bagnasco, eine italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo